

Aziende 
 Converse – azienda statunitense produttrice di calzature

Geografia 
 Stati Uniti
 Converse – CDP della Contea di Spartanburg, Carolina del Sud
 Converse – città della Contea di Miami, Indiana
 Converse – villaggio della Parrocchia di Sabine, Louisiana
 Converse – città della Contea di Bexar, Texas

Religione 
 "Converse" è un arcaismo per Convertite, suore provenienti da altre religioni o condizioni aconfessionali

Altri progetti